Az elveszett próféciák () egy minisorozat, amit Neil Gaiman és Terry Pratchet könyve alapján csináltak.

A sorozatnak 1 évada van, de berendelték a másodikat is.

Keletkezése 
A könyvet Neil Gaiman és Terry Pratchet írta. Filmet és sorozatot egyaránt terveztek, de sosem jött össze. 2019-ben a sorozat ötlete projekté nőtt, de csak Neil Gaiman lehetett ott, mivel közben Terry Pratchet meghalt.

Történet 
A történet Crowley-ról (David Tennant) és Aziraphale-ről (Michael Sheen) szól, akiknek meg kell akadályozniuk a világvégét azzal, hogy az Antikrisztust a saját oldalaik szerint formálják tanítják.

A probléma akkor kezdődik amikor a pokol kutyát el akarják vinni az Antikrisztus születésnapjára, ám kiderül hogy Crowley felcserélte őt egy másik fiúval.

A kutya ezért az igazi Antikrisztushoz kerül, aki 11 éves és szülinapjára akart egy kutyát. Mivel a kutya gazdája parancsait kell hogy teljesítse, az átváltozik egy aranyosabbá.

Mivel a karakterek ekkorát hibáztak, az oldalaik - vagyis a mennyország és a pokol - mással próbálkozik.

Irodalom 
 Neil Gaiman, Terry Pratchett: Good omens: the nice and accurate prophecies of Agnes Nutter, witch. Workman Pub., New York 1990,  

Brit televíziós sorozatok
2019-ben bemutatott brit televíziós sorozatok